Шорозинью:

 Шорозинью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Шорозинью — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.